Феду́лова — русская фамилия. Мужская форма — Федулов.

Известные носители:

 Федулова, Алевтина Васильевна (род. 1940) — российский государственный, политический и общественный деятель.
 Федулова, Анна Юрьевна (род. 1978) — российская лыжница, десятикратная чемпионка Сурдлимпийских игр.
 Федулова, Екатерина Олеговна (род. 1979) — российская актриса театра и кино.
 Федулова, Светлана Леонидовна (род. 1984) — российская пловчиха.